Актам — название географических объектов в Казахстане.

Населённые пункты 
 Актам — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Актам — село в Уйгурском районе Алматинской области.
 Актам — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Актам — село в Чиилийском районе Кызылординской области.

Древний город 
 Актам — средневековый город в древней дельте реки Или.